European Volleyball League kan avse
European Volleyball League (herrar), en volleybollturnering startad 2004
European Volleyball League (damer), en volleybollturnering startad 2009